Moabe - é o nome histórico de um antigo reino localizado na moderna Jordânia.

Moab ou MOAB também pode se referir a:

Ciência e tecnologia
 GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast ou Mother Of All Bombs (MOAB)
 Anticorpos monoclonais (MoAb; em inglês), anticorpos idênticos produzidos por descendentes de uma célula monoparental
 Month of Bugs, especificamente mês de erros da Apple (MoAB), uma estratégia de segurança de computador
 Moab Cluster Suite, um pacote de gerenciamento de carga de trabalho do cluster

Outros usos
 Moab, o primeiro filho de Ló e patriarca do reino de Moabe, mencionado na Bíblia Hebraica
 Moab (Utah) - uma cidade dos Estados Unidos
 "Moab", uma canção de Conor Oberst para Conor Oberst
 Moab, um planeta fictício dos quadrinhos A Balada de Halo Jones

Veja também
 Moabite (desambiguação)